Mezoregiony:
 Mezoregion Centro-Norte Baiano
 Mezoregion Centro-Sul Baiano
 Mezoregion Extremo Oeste Baiano
 Mezoregion Nordeste Baiano
 Mezoregion Sul Baiano

Miasta:
 Baiano (miasto) – miasto i gmina we Włoszech

Osoby:
 Dermival Almeida Lima – brazylijski piłkarz, uczestnik Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000
 Fernando Baiano – brazylijski piłkarz, zawodnik m.in. VfL Wolfsburg, Málagi i Celty
 Gil Baiano – brazylijski piłkarz, reprezentant kraju w latach 1990–1991
 Júnior Baiano – brazylijski piłkarz, uczestnik Mistrzostw Świata 1998
 Wanderson Souza Carneiro – brazylijski piłkarz, zawodnik m.in. CF Os Belenenses, FC Paços de Ferreira i SC Braga

Rozgrywki piłkarskie:
 Campeonato Baiano